Lake Success peut se référer à deux localités aux États-Unis :
 Lake Success (Californie)
 Lake Success (New York)